Сезон НБА 1984—1985 був 39-м сезоном у Національній баскетбольній асоціації. Переможцями сезону стали «Лос-Анджелес Лейкерс», які здолали у фінальній серії «Бостон Селтікс» із рахунком 4 перемоги проти 2.

Регламент змагання
Участь у сезоні брали 23 команди, розподілені між двома конференціями — Східною і Західною, кожна з яких у свою чергу складалася з двох дивізіонів.

По ходу регулярного сезону кожна з команд-учасниць провела по 82 гри (по 41 грі на власному майданчику і на виїзді).

До раунду плей-оф виходили по вісім найкращих команд кожної з конференцій, причому переможці дивізіонів посідали місця угорі турнірної таблиці конференції, навіть при гірших результатах, ніж у команд з інших дивізіонів, які свої дивізіони не виграли. Плей-оф відбувався за олімпійською системою, за якою найкраща команда кожної конференції починала боротьбу проти команди, яка посіла восьме місце у тій же конференції, друга команда конференції — із сьомою, і так далі. У першому раунді плей-оф переможець кожної пари визначався у серії ігор, яка тривала до трьох перемог однієї з команд. У подальших раундах, включаючи фінали конференцій, для перемоги у кожній парі команді потрібно було виграти чотири зустрічі.

Чемпіони кожної з конференцій, що визначалися на стадії плей-оф, для визначення чемпіона НБА зустрічалися між собою у Фіналі, що складався із серії ігор до чотирьох перемог.

Регулярний сезон 
Регулярний сезон тривав з 26 жовтня 1984 по 14 квітня 1985, найкращий результат по його завершенні мали «Бостон Селтікс».

Підсумкові таблиці за дивізіонами

Підсумкові таблиці за конференціями 

Легенда:
z – Найкраща команда регулярного сезону НБА
c – Найкраща команда конференції
y – Переможець дивізіону
x – Учасник плей-оф

Плей-оф 

Переможці пар плей-оф позначені жирним. Цифри перед назвою команди відповідають її позиції у підсумковій турнірній таблиці регулярного сезону конференції. Цифри після назви команди відповідають кількості її перемог у відповідному раунді плей-оф. Курсивом позначені команди, які мали перевагу власного майданчику (принаймні потенційно могли провести більшість ігор серії вдома).

Лідери сезону за статистичними показниками

Нагороди НБА

Щорічні нагороди 

Найцінніший гравець: Ларрі Берд, «Бостон Селтікс»
Новачок року: Майкл Джордан, «Чикаго Буллз»
Захисний гравець року: Марк Ітон, «Юта Джаз»
Шостий гравець року: Кевін Макейл, «Бостон Селтікс»
Тренер року: Дон Нельсон, «Мілвокі Бакс»
Перша збірна всіх зірок:
F – Ларрі Берд, «Бостон Селтікс»
F – Бернард Кінг, «Нью-Йорк Нікс»
C – Моузес Мелоун, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
G – Айзея Томас, «Детройт Пістонс»
G – Меджик Джонсон, «Лос-Анджелес Лейкерс»
Друга збірна всіх зірок:
F – Террі Каммінгс, «Мілвокі Бакс»
F – Ральф Семпсон, «Х'юстон Рокетс»
C – Карім Абдул-Джаббар, «Лос-Анджелес Лейкерс»
G – Майкл Джордан, «Чикаго Буллз»
G – Сідні Монкріф, «Мілвокі Бакс»
Збірна новачків НБА:
Чарльз Барклі, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
Сем Перкінс, «Даллас Маверікс»
Хакім Оладжувон, «Х'юстон Рокетс»
Сем Боуї, «Портленд Трейл-Блейзерс»
Майкл Джордан, «Чикаго Буллз»
Перша збірна всіх зірок захисту:
Сідні Монкріф, «Мілвокі Бакс»
Пол Прессі, «Мілвокі Бакс»
Марк Ітон, «Юта Джаз»
Майкл Купер, «Лос-Анджелес Лейкерс»
Моріс Чікс, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
Друга збірна всіх зірок захисту:
Боббі Джонс, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
Денні Врейнс, «Сіетл Суперсонікс»
Хакім Оладжувон, «Х'юстон Рокетс»
Денніс Джонсон, «Бостон Селтікс»
Ті Ар Данн, «Денвер Наггетс»

Гравець тижня

Гравець місяця

Новачок місяця

Тренер місяця

Посилання 
Детальна статистика сезону НБА на сайті www.basketball-reference.com